Перти:

Персоналии 
 Перти, Джакомо Антонио (1661—1756) — итальянский композитор.
 Перти, Максимилиан (1804—1884) — немецкий натуралист и энтомолог.
 Перти, Пьетро (1648—1714) — итальянский скульптор.

Топонимы 
 Перти (река, впадает в Алинен-Айттоярви) — река в Карелии.
 Перти (река, впадает в Панозеро) — река в Карелии.
 Перти (озеро, Муезерский район) — озеро в Карелии, исток реки Перти.
 Перти (озеро, Кондопожский район) — озеро в Карелии.
 Перти (озеро, Беломорский район) — озеро в Карелии.

Другое 
 Перти® — антимикробное лекарственное средство.

См. также 
 Пертийоки